Österbottniska nationen kan syfta på

Österbottniska nationen, Åbo
Österbottniska nationen, Uppsala
Österbottniska avdelningen – en av de ursprungliga studentnationerna som grundades år 1643 vid Kungliga Akademien i Åbo